Мехмедович () — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Мехмедович, Майда (род. 1990) — черногорская гандболистка.
 Мехмедович, Хатиджа (1952 – 2018) — боснийская правозащитница.
 Мехмедович, Эрсин (род. 1981) — сербский футболист.